VM i snooker 1991, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 20 april–6 maj 1991. Engelsmannen John Parrott vann sin första och enda VM-titel.

Händelser under turneringen 
 Regerande mästaren Stephen Hendry råkade ut för The Crucible Curse och föll sensationellt i kvartsfinalen mot Steve James. Därefter skulle Hendry inte komma att förlora i The Crucible förrän 1997.

 Jimmy White förlorade sin andra raka VM-final, och sin tredje totalt.

 Cliff Thorburn missade VM för första gången sedan hans VM-debut 1973. Därmed var det nu endast Dennis Taylor (som VM-debuterade samma år som Thorburn) som hade spelat samtliga VM som anordnats i The Crucible.

 Blivande världsmästaren Ken Doherty gjorde sin VM-debut och föll i första omgången mot Steve Davis. Samtidigt gjorde 1986 års världsmästare Joe Johnson sin sista VM-turnering, även han blev utslagen i första omgången.

 Bland debutanterna märktes också Alan McManus, som kvalat ända från första kvalomgången, samt Barry Pinches.

 Både Steve James (30 år) och Jimmy White (29 år) hade födelsedag samma dag som deras semifinal inleddes.

 Steve Davis nådde sin nionde raka semifinal, vilket är ett rekord som fortfarande står sig, men han förlorade mot John Parrott, som därmed fick revansch för utklassningen (3–18) i VM-finalen tre år tidigare.

Resultat

Externa länkar 
 

1991 i Storbritannien
Snookersäsongen 1990/1991
1991
Sportevenemang i Sheffield